Путьково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Путьково — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Путьково — деревня в Березинском районе Минской области.

Россия 
 Путьково — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Путьково — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Путьково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Путьково — деревня в округе Бор Нижегородской области.